Ostrów Lubelski peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Ostrów Lubelski, une gmina urbaine-rurale du powiat de Lubartów
 Ostrów Lubelski, une ville, chef-lieu de la gmina de même nom